Stara Dąbrówka – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Skórzec
 Stara Dąbrówka – dawna nazwa wsi Dąbrówka Stara w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Błędów